Naselja u Srbiji
 Bošnjane (Rača, Srbija), naselje u općini Rača
 Bošnjane (Paraćin, Srbija), naselje u općini Paraćin
 Bošnjane (Varvarin, Srbija), naselje u općini Varvarin